Левченко Катерина Борисівна — українська правозахисниця, урядова уповноважена з питань гендерної політики в уряді Гройсмана.;
 Левченко Катерина Семенівна — український хімік, доктор наук.